Hayes kan syfta på:

 Aston & Hayes – en brittisk bild-reklambyrå
 Hayes & Yeading United FC – en engelsk fotbollsklubb
 Hayes Microcomputer Products – en tidigare amerikansk tillverkare av modem

Personer
Bob Hayes (1940–2002), amerikansk kortdistanslöpare och spelare av amerikansk fotboll
Brittany Hayes (född 1985), amerikansk vattenpolospelare
Carlton H. Hayes (1882–1964), amerikansk historiker
Catherine Hayes (1690–1726), engelsk kvinna dömd för mord
Darren Hayes (född 1972), australisk musiker
 Eriah Hayes (född 1988), amerikansk ishockeyspelare
Gemma Hayes (född 1977), irländsk singer/songwriter
Helen Hayes (1900–1993), amerikansk skådespelare
Ira Hayes  (1923–1955), amerikansk soldat
Isaac Hayes  (1942–2008), amerikansk sångare, musiker och skådespelare
Isaac Israel Hayes (1832–1881), amerikansk läkare och polarforskare
Jason Hayes, amerikansk kompositör av musik till dataspel
Jimmy Hayes (född 1989), amerikansk ishockeyspelare
Joanna Hayes  (född 1976), amerikansk häcklöpare
John Hayes (född 1965), amerikansk företagsledare
John Michael Hayes  (1919–2008), amerikansk manusförfattare
Johnny Hayes (1886–1965), amerikansk maratonlöpare
 Jonny Hayes (född 1987), irländsk fotbollsspelare
Kevin Hayes (född 1992), amerikansk ishockeyspelare
Lucy Hayes (1831–1889), amerikansk presidenthustru
Margaret Hayes  (1916–1977), amerikansk skådespelare
Neville Hayes (född 1943), australisk simmare
Quanera Hayes(född 1992), amerikansk löpare
Robin Hayes (född 1945), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för North Carolina
Rutherford B. Hayes (1822–1893), amerikansk politiker, republikan, USA:s president 1877–1881
Sean Hayes (född 1970), amerikansk skådespelare
 Sharon Hayes (född 1970), amerikansk konstnär
Steven Hayes (född 1948), amerikansk psykolog
T. Frank Hayes (1883–1965), amerikansk politiker, viceguvernör i Connecticut
Thomas Hayes (född 1997), norsk skådespelare

Geografi

Antarktis 
1 Mount Hayes, Antarktis,

Frankrike 
3 Hayes, Moselle, kommun i departementet Moselle,

Jamaica 
5 Hayes (ort i Jamaica), Clarendon,

Storbritannien 
7 Hayes, Hillingdon, 
8 Hayes, Bromley,

USA 
9 Hayes, Louisiana, ort, Louisiana, Calcasieu Parish, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar